SN Brussels Airlines, compagnia di bandiera del Belgio tra il 2002 e il 2006, nacque nel 2002 dalle ceneri della Sabena, la precedente compagnia di bandiera belga, di proprietà Swissair, a sua volta fallita nel 2001.

Nel 2007 la fusione di SN Brussels Airlines con Virgin Express ha dato luogo alla nascita di Brussels Airlines, attualmente la principale compagnia aerea belga, che ha effettuato il suo primo volo il 25 marzo 2007.

Altri progetti 

Compagnie aeree del passato belghe